Бройн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бройн, Гюнтер де (1926—2020) — немецкий писатель.
 Бройн, Фриц (1903—1982) — германский борец греко-римского стиля, чемпион Европы.